Cató () fou un cognomen romà portat per personatges de diverses gens:
 Porci Cató, família romana de la gens Pòrcia.
 Hostili Cató, família romana de la gens Hostília.
 Aulus Hostili Cató, pretor el 207 aC.
 Gai Hostili Cató, pretor el mateix  amb el seu germà.
 Luci Hostili Cató, triumvir el .
 Valeri Cató, escriptor i poeta romà del .
 Dionisi Cató, escriptor romà del  dC.
 Escató o Veti Cató, general a la Guerra social itàlica.